DTL () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 730 амінокислот, а молекулярна маса — 79 468.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як пошкодження ДНК, убіквітинування білків, реплікація ДНК, поліморфізм, ацетиляція, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті, ядрі, мембрані, хромосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки